Reinhard von Dalwigk ist der Name folgender Personen:

 Reinhard von Dalwigk (Abt) († 1369), Abt des Stiftes Corvey
 Reinhard von Dalwigk (Ritter) (der Ungeborene; um 1400–1461), deutscher Ritter und Amtmann
 Reinhard von Dalwigk (Oldenburg) (Reinhard Ludwig Karl Gustav von Dalwigk; 1818–1897), deutscher Hofbeamter und Theaterintendant

 Reinhard Carl Friedrich von Dalwigk (Reinhard Carl Friedrich von Dalwigk zu Lichtenfels; 1802–1880), deutscher Politiker